Дніпровські острови — проектований національний природний парк
 Регіональний ландшафтний парк «Дніпровські острови» в м. Києві